

Cinema 

 Thumper – film del 2017 diretto da Jordan Ross

Musica 
Thumper – EP dei Man in the Wood del 1990
Thumper – singolo degli Enter Shikari del 2010

Videogiochi 
Thumper – videogioco ritmico del 2016 sviluppato e pubblicato da Drool

Altro 
Tamburino (Thumper) – personaggio Disney comparso per la prima volta nel film Bambi
16626 Thumper – asteroide della fascia principale
Progetto Thumper – sistema anti-missilistico della United States Air Force